Westend – dzielnica Berlina
 Neu-Westend
 Westend – dzielnica Wiesbaden
 Westend-Nord – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Westend-Süd – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Westend – dawne osiedle we Wrocławiu lub jego zachowany fragment przy ul. Słubickiej

Zobacz też 
 West End